Reischl ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Reischl (* 1973), deutscher Pianist
 Georg August Reischl (1894–1972), deutscher Lehrer und Heimatforscher

 Gerald Reischl (* 1965), österreichischer Journalist und Autor
 Gerhard Reischl (1918–1998), deutscher Politiker (SPD)
 Hannelore Reischl (* 1957), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Hans Reischl (* 1939), deutscher Wirtschaftsmanager
 Helfried Reischl (* 1934), deutscher Autor und Übersetzer

 Klaus Reischl (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler
 Luka Reischl (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Alois Reischl (1760–1835), österreichischer Stenograf
 Udo Reischl (* 1963), deutscher Mediziner und Mikrobiologe
 Václav Reischl (* 1947), tschechischer Dokumentarfilmer
 Werner Reischl (* 1951), österreichischer Musiker
 Wilhelm Karl Reischl (1818–1873), deutscher katholischer Theologe

Siehe auch:
 Reischel
 Reischle